Джемиль Мерич (, 12 декабря 1916 — 13 июня 1987) — турецкий  и .

Биография 
Родился 12 декабря 1916 года в Рейханлы. В школе выучил арабский и французский языки, а также Коран. Для получения высшего образования переехал в Антакью, но за год до завершения курса был отчислен за критику своих преподавателей. В 1939 году был обвинён в попытке свержения правительства Хатая. Через два месяца он был оправдан, в том же году государство Хатай стало одним из илов Турции.

В 1940 году поступил в Стамбульский университет. Первоначально изучал там философию, но затем сменил сменил её на французскую филологию. Окончил университет в 1944 год. После окончания университета работал преподавателем.

В 1954 году начал терять зрение, чтобы исправить положение, он решился на операцию, но она не только не помогла, но наоборот лишь ухудшила ситуацию, приведя к полной потере зрения.

В 1983 году после смерти жены у Мерича произошло внутримозговое кровоизлияние, в результате которого его частично парализовало.

Умер 13 июня 1987 года.

В доме Мерича в Хатае впоследствии был открыт музей.

Вклад 
Писал книги и статьи, занимался переводами.

Перевёл на турецкий язык роман Бальзака «девушка с золотыми глазами».

Примечания 

Похороненные на кладбище Караджаахмет